Gelfand (von Jiddisch helfand  »Elefant«) ist der Familienname folgender Personen:
Alan Gelfand (* 1963), US-amerikanischer Skateboarder
Boris Gelfand (* 1968), weißrussisch-israelischer Schachspieler
Israel Moissejewitsch Gelfand (1913–2009), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker
Wladimir Gelfand (1923–1983), ukrainischer Offizier und Schriftsteller

Siehe auch:
 Satz von Gelfand-Mazur
 Satz von Gelfand-Neumark
 Gelfand-Transformation
 Gelfand-Tripel
 Israil Lasarewitsch Helphand (Alexander Parvus)